Hans Jakob Wörner ist der Name folgender Personen:

* Hans Jakob Wörner (Kunsthistoriker) (1941–2002), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Jakob Wörner (Chemiker) (* 1981), deutscher Physikochemiker